Skorupiak należący do rodziny homarowatych, m.in.:
 homar amerykański
 homar europejski
 Homar – wieś w Bośni i Hercegowinie
 Homar – polski program wojskowy artylerii rakietowej